ТЦП — многозначная аббревиатура:
 ТЦП — тарифно-ценовые показатели
 ТЦП — тепловой центральный пункт
 ТЦП — товарно-ценовое предложение
 ТЦП — торговец ценными бумагами
 ТЦП — транспортёр цепной поперечный
 ТЦП — трансформация цифровых потоков

См. также 
  — аббревиатура латиницей